Getap – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn;
Getap – comune dell'Armenia della provincia di Shirak;
Getap – comune dell'Armenia della provincia di Vayots Dzor.